Peter Vogel peut faire référence à :
 Peter Vogel, un acteur allemand ;
 Peter Vogel (1937-2017), artiste allemand ;
 Peter Vogel, un homme politique canadien ;
 Peter Vogel, un codesigner australien de Fairlight CMI ;
  (1942-2015), zoologiste suisse.

Voir aussi